Сла́вомир Конрад Пе́шко (; 19 февраля 1985, Ясло, Польша) — польский футболист, полузащитник клуба «Лехия» (Гданьск). Выступал за сборную Польши.

Клубная карьера 
Воспитанник "Вислы" (Плоцк), в составе которой дебютировал в сезоне 2002/2003 и достаточно быстро стал игроком основного состава. В 2006 году стал обладателем Кубка Польши и Суперкубка.

В июле 2008 года на правах свободного агента перебрался в "Лех" (Познань), где в сезоне 2009/2010 стал чемпионом Польши. Во время выступления за "Лех" Славомир Пешко впервые получил вызов в национальную сборную. 

В январе 2011 года подписал контракт с немецким клубом «Кёльн». Во время своего нахождения в стане «козлов» в апреле 2012 года отметился скандалом, когда он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, учинил дебош в такси, за что вынужден был заплатить штраф размером в €25 тыс. 

9 августа 2012 года Пешко перебрался в Англию, а точнее, был отдан в годичную аренду в недавно вылетевший из Премьер-лиги клуб «Вулверхэмптон Уондерерс». По иронии судьбы, он снова попал под руководство Столе Сольбаккена — человека, под началом которого он ещё пару месяцев назад играл в «Кёльне».

В августе 2013 года Славомир Пешко перешел из "Кёльна" в "Парму" и заключил с итальянским клубом 3-летнее соглашение, однако остался в "Кёльне" на правах аренды. В июне 2014 года "Кёльн" и "Парма" договорились о полноценном трансфере Пешко в немецкий клуб.

В 2015 году Пешко вернулся в чемпионат Польши и стал игроком гданьской "Лехии".

Карьера в сборной 
Дебют Славомира Пешко в сборной Польши состоялся 19 ноября 2008 года во время товарищеского матча против сборной Ирландии (3:2). Первый гол за сборную Пешко забил в матче против Дании 17 января 2010 года (1:3).

21 сентября 2010 года после товарищеской игры с Австралией (1:2) Славомир Пешко был отчислен из сборной вместе с футболистом "Легии" Мачеем Иваньским за нарушение дисциплины. 

В 2012 году по решению главного тренера сборной Францишека Смуды Пешко был отстранен от выступления за сборную на чемпионате Европы.

В 2018 году Славомир Пешко был включен в заявку сборной Польши на чемпионат мира в России.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба 
 
 
 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Висла» Плоцк
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Лехия» Гданьск
Игроки ФК «Висла» Краков